Istán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Istán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Istán (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar